Asturià és el nom que rep l'asturlleonès al Principat d'Astúries
 Cultura asturienca
 Natural d'Astúries